Canada Women’s Sevens 2022 – szósta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2022 roku na Starlight Stadium w Langford będąc piątym turniejem sezonu 2021/2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Starlight Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2021/2022 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – dziesięciu (po wykluczeniu Rosji) stałych uczestników cyklu oraz zaproszone reprezentacje Meksyku i Japonii. Po raz pierwszy w tym sezonie na zawodach zjawiła się reprezentacja Nowej Zelandii. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Do triumfu w całym sezonie przodującym w klasyfikacji Australijkom wystarczał awans do finału. Wraz z Francuzkami z kompletem zwycięstw zakończyły fazę grupową, najlepsza w "grupie śmierci" reprezentacja Nowej Zelandii zremisowała zaś z Fidżi. Reprezentacja Australii wygrywając swój półfinałowy pojedynek zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu, zaś w finale pokonała Nowozelandki dzięki przyłożeniu zdobytemu już po końcowej syrenie przez uznaną najlepszą zawodniczką finału, Lily Dick. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Irlandka Amee-Leigh Murphy Crowe, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Fidżyjka Reapi Ulunisau.

Ceny dwudniowych biletów znajdowały się w przedziale 60–109 CAD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T5
Canada Women’s Sevens
2022 w Kanadzie